Gunung Tiga (Pugung), een plaats in Indonesië
Gunung Tiga (Ulu Ogan), een plaats in Indonesië
Gunung Tiga (Muaradua), een plaats in Indonesië